Reilhac kan syfta på:
 Reilhac, Cantal
 Reilhac, Lot